Ване́сса Джой Лаше́ (), урождённая Минни́лло (; род. 9 ноября 1980, авиабаза Кларк, Анхелес, Филиппины) — американская телеведущая, модель и актриса. Бывшая Miss Teen USA, нью-йоркский корреспондент Entertainment Tonight и ведущая Total Request Live на MTV.

Биография

Детские годы 
Ванесса Миннилло родилась на авиабазе Кларк на Филиппинах. Её отец, Винс Миннилло, рожденный в Кливленде штат Огайо, был военным лётчиком, а мать, Хелен Берсеро, уроженка города Манила Филиппины. У Ванессы также есть брат Винсент, который старше её на два года. Из-за профессии отца семье приходилось часто переезжать с места на место. Они жили в Калифорнии, Неваде, Флориде, Германии и Японии. Из-за этого Ванессе часто приходилось учиться в разных школах (всего она сменила семь школ).

В 1986 году родители Ванессы развелись. Ванесса с братом остались жить с матерью, которая вскоре повторно вышла замуж, и они переехали жить в Турцию. В 1990 году, после начала войны в Персидском заливе, мать отправила детей к отцу в США. Они обосновались в Чарльстоне, Южная Каролина, где Ванесса окончила школу.

Карьера 
С 1996 года Ванесса начала принимать участие в конкурсах красоты. Она выиграла конкурс Miss South Carolina Teen USA, а через два года, 17 августа 1998 года, — Miss Teen USA, став первым победителем от Южной Каролины. Она также стала обладательницей титула «Мисс Конгениальность».

Конкурсы красоты стали стартовой площадкой в её дальнейшей карьере. С 2003 по 2007 год Ванесса была ведущей Total Request Live на MTV, а с 2005 года — корреспондентом Entertainment Tonight. Она была ведущей Miss Teen USA (2004) и соведущей «Мисс Вселенная» (2007).

После ухода с MTV и Entertainment Tonight Ванесса рекламировала джинсовую коллекцию BONGO, снималась для обложек журналов Maxim (октябрь 2005, октябрь 2006), Shape (март 2007), Lucky (июль 2007).

В мае 2006 года она заняла 15-е место в рейтинге Hot 100 журнала Maxim.

Ванесса снималась в эпизодических ролях в телесериалах That’s Life, City Girls, «Дерзкие и красивые», «Ясновидец» и Maybe It’s Me. В 2008 году она сыграла роль Эшли в комедийном сериале «Как я встретил вашу маму» и снялась в комедии «Нереальный блокбастер».

В 2011 году Миннилло снялась в одной серии детективного телесериала «Гавайи 5.0» в роли Сьюзан.

Личная жизнь 
С 15 июля 2011 года Ванесса замужем за музыкантом Ником Лаше, с которым она встречалась пять лет до свадьбы. У супругов трое детей: сын Кэмден Джон Лаше (род. 12.09.2012), дочь Бруклин Элизабет Лаше (род. 05.01.2015), и ещё один сын — Феникс Роберт Лаше (род. 24.12.2016). Их младший сын, Феникс, родился на 10 недель раньше положенного срока и провёл в больнице, в отделении интенсивной терапии, первые шесть недель своей жизни.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели США
Юная мисс США
Фотомодели Филиппин
Киноактрисы США